Старушик Петро Пилипович (народився 5 січня 1944 року у Замшанах, що на Ратнівщині) — композитор, диригент, педагог.
 Старушик Микола Зіновійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну.